Ultraseven – personaggio protagonista della serie televisiva omonima.
 Ultraseven – serie televisiva giapponese del 1967-1968, appartenente alla saga Ultra.
 Ultraseven X – serie televisiva giapponese del 2007, appartenente alla saga Ultra.